A Ballad of Bath – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus.

Like a queen enchanted who may not laugh or weep, 
Glad at heart and guarded from change and care like ours, 
Girt about with beauty by days and nights that creep 
Soft as breathless ripples that softly shoreward sweep, 
Lies the lovely city whose grace no grief deflowers. 
Age and grey forgetfulness, time that shifts and veers, 
Touch not thee, our fairest, whose charm no rival nears, 
Hailed as England's Florence of one whose praise gives grace, 
Landor, once thy lover, a name that love reveres: 
Dawn and noon and sunset are one before thy face. 

Utwór Swinburne’a jest jednym z licznych angielskich dzieł literackich poświęconych miejscowości Bath.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889